Arsinoë/Arsinoe () steht für:

Personen:

 Arsinoë von Makedonien, Mutter des Generals Alexanders des Großen und späteren ägyptischen Königs Ptolemaios’ I.

Ägyptische Königinnen und Regentinnen aus der Dynastie der Ptolemäer:
 Arsinoë I., erste Ehefrau Ptolemaios II. (∞ um 285 v. Chr.)
 Arsinoë II. (316 v. Chr. – 270 v. Chr.), Tochter Ptolemaios’ I. und zweite Ehefrau ihres Bruders Ptolemaios II.
 Arsinoë III. (246/5 v. Chr. – 204 v. Chr.), Tochter Ptolemaios’ III. und Ehefrau ihres Bruders Ptolemaios IV.
 Arsinoë IV. (zwischen 68 und 63 v. Chr. – 41 v. Chr.), Tochter Ptolemaios' XII. und Schwester Kleopatras VII.

Gestalten der griechischen Mythologie:
 Arsinoë (Gattin des Alkmaion), Tochter des Königs Phegeus von Psophis
 Arsinoë, eine der Minyaden, eine sagenhafte Kindsmörderin
 Arsinoë, Amme des Orestes
 Arsinoë (Tochter des Leukippos), von Apollon Mutter des Asklepios 
 Arsinoë (Tochter des Nikokreon) von Salamis, wegen Verschmähung der Liebe des Arkeophon von Aphrodite versteinert
 Arsinoë, eine der Hyaden, siehe Hyaden (Mythologie)
 Arsinoë, Epiklese der Aphrodite

Bühnenwerke:
 Arsinoe, eine Oper von Petronio Franceschini (1676)
 Arsinoe, Queen of Cyprus, eine Oper von Thomas Clayton (1705), siehe Thomas Clayton (Komponist)
 La grandezza d’animo, oder Arsinoe, eine Oper von Reinhard Keiser (1710), siehe Arsinoe (Oper)
 La verità nell’inganno ossia Arsinoe, eine Oper von Antonio Caldara (1727)
 Attalo ed Arsinoe, ein drama per musica von Antonio Bioni (1728)
 Arsinoe, eine opera seria von Vincenzo Legrenzio Ciampi (1758)
 Arsinoe, Cantata per musica a quattro voci und Orchester (2 Akte) von Maria Rosa Coccia (1783)
 Arsinoe, eine opera seria von Gaetano Andreozzi (1795)

antike Städte:
 Arsinoe (bei Sues), von Ptolemaios II. gegründeter Ort am Ausgang des Bubastis-Kanals, auch Cleopatris, siehe Bubastis-Kanal #Ptolemäischer Kanal
 Arsinoe (Troglodytica), Stadt am Roten Meer in der Regio Troglodytica
 Arsinoe (Aithiopia), Stadt in Aithiopia, am Eingang des Roten Meeres, nahe dem heutigen Bab al-Mandab
 Arsinoe (Kilikia Tracheia), Stadt in Kilikia Tracheia, an der Küste östlich des heutigen Bozyazı in der Türkei
 Arsinoe (Kreta), Stadt auf Kreta nahe dem heutigen Limenas Chersonisou
 mehrere Orte auf Zypern:
 Stadt im südöstlichen Zypern, heute Famagusta
 Stadt im nordwestlichen Zypern, heute Polis Chrysochous, nahe beim alten Marion, siehe Marion (Königreich)
 Stadt im südwestlichen Zypern, an der Küste südlich von Paphos
 Arsinoe en Auloni, Ort im Jordantal, in der Bekaa-Ebene oder im Wadi Arabah

Städte unter der Herrschaft der Ptolemäer:
 Ephesos in Ionien, im 3. Jahrhundert v. Chr. zeitweilig zu Arsinoeia oder Arsinoe umbenannt
 Konope in Ätolien, beim heutigen Angelokastro (Akarnanien) in Griechenland
 Krokodilopolis, altägyptisch Schedet, in Ägypten, heute al-Fayyūm
 Koressia auf der Insel Keos, heute Korisia auf Kea
 Methana auf der Peloponnes
 Patara in Lykien
 Rhithymna auf Kreta, heute Rethymno
 Taucheira in der libyschen Kyrenaika

Titularbistümer:
 Arsinoë in Cypro
 Arsinoë in Arcadia

außerdem:
 Arsinoë (Comic), eine erotische Comicserie
 (404) Arsinoë, einen Asteroiden